Steve Rogers – alter ego di Capitan America, personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Steven Maurice Rogers (n. 1968) – cestista statunitense
 Steve Rogers Band – gruppo musicale italiano